Champvans ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Champvans (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Champvans (Jura) im Département Jura
 Champvans, Ortschaft in der Gemeinde Baume-les-Dames im Département Doubs

mit Namenszusatz:
 Champvans-les-Moulins im Département Doubs